4 miejscowości w Polsce: 
 Świdno – wieś w woj. lubelskim, w pow. opolskim, w gminie Chodel 
 Świdno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Mogielnica 
 Świdno – wieś w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Wierzbno 
 Świdno – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Krasocin

3 jeziora w Polsce:
 Jezioro Świdno – jezioro w Borach Tucholskich, w woj. pomorskim, w pow. chojnickim, w gminie Czersk
 Jezioro Świdno – jezioro na Pojezierzu Myśliborskim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. pyrzyckim, w gminie Kozielice
 Jezioro Świdno – jezioro na Pojezierzu Szczecineckim, w woj. zachodniopomorskim, w pow. szczecineckim, w gminie Borne Sulinowo
miejscowości na Białorusi

 Świdno – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze.

1 jezioro na Białorusi:
 Jezioro Świdno – jezioro w obw. witebskim, w rej. postawskim
Ponadto:
 Małe Świdno – jezioro w granicach Sianowa
 Wariantowa nazwa Jeziora Czarnego na Równinie Słupskiej, w gminie Potęgowo

Przypisy